Ascidiidae är en familj av sjöpungar som beskrevs av William Abbott Herdman 1880. Enligt Catalogue of Life ingår Ascidiidae i ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ascidiidae 99 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Ascidiidae